Genciana é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Do género Gentiana
 Gentiana lutea subsp. lutea